Daniel Prévost může být:

 Daniel Prévost (herec) (* 1939) – francouzský herec
 Daniel Prévost (politik) (* 1945) – francouzský politik